São Miguel Arcanjo (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São Miguel Arcanjo (Santiago), Kaapverdië op het eiland Santiago